Příjmení Gašparík nese více různých osobností:

 Anna Gašparíková-Horáková (1896–1987) – slovenská historička a archivářka
 Július Gašparík (1925–1974) – slovenský a československý politik
 Július Gašparík (kněz) (1915–1989) – slovenský římskokatolický kněz, misionář, pedagog, historik a hudební skladatel
 Michal Gašparík (* 1981) – slovenský fotbalový záložník
 Michal Gašparík (1956) (* 1956) – slovenský fotbalový útočník
 Želmíra Gašparíková (1901–1966) – slovenská jazykovědkyně, knihovnice a bibliografka

Podobné příjmení 
 Gašpar